Nunziatella ist eine Diminutivform von italienisch „Annunziata“ und steht für:

 die Nunziatella-Kirche in Neapel (auch: Santissima Annunziata)
 die Scuola Militare Nunziatella, eine Militärschule in Neapel, die nach der besagten Kirche benannt ist.